IRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Capitan Vicente Almando, La Rioja (LR), Argentina